Greystone steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Greystone (Colorado)
 Greystone (New York)
 Greystone (North Carolina)
 Greystone (Rhode Island)
 Greystone (Tennessee)

Sonstiges:
 Greystone (Mayo), Megalithanlage in Irland

Siehe auch:
 Greystones, Stadt im County Wicklow, Irland
 Grey Stone, Findling aus Sandstein in Harewood, England